

Nom de famille 

 Adama Sarr (1991-), footballeur sénégalais ;
 Adja Yacine Sarr (1984-), escrimeuse sénégalaise ;
 Alioune Sarr (1908-2001), historien, auteur et homme politique sénégalais ;
 Alioune Sarr (1950-), homme politique sénégalais, ministre du Commerce, de l’Industrie et du secteur informel ;
 Amadou Babacar Sarr (1912-19?), homme politique sénégalais, ancien ministre ;
 Amy Sarr Fall (19?-), personnalité publique sénégalaise ;
 Bouna Sarr (1992-), footballeur franco-guinéen ;
 Famara Sarr (1947-), homme politique sénégalais ;
 Felwine Sarr (1972-), universitaire et écrivain sénégalais, frère de Ngnima Sarr ;
 Ismaïla Sarr (1998-), footballeur sénégalais ;
 Jacques Sarr (1934-2011), religieux catholique sénégalais, ancien évêque du diocèse de Thiès (Sénégal), successeur de  ;
 Julia Sarr (1970-), chanteuse sénégalaise ;
 Kor Sarr (1975-2019), footballeur sénégalais ;
 Laurent Sarr (1943-), athlète sénégalais ;
 Malang Sarr (1999-), footballeur franco-sénégalais ;
 Mamadou Sarr (1938-2022), athlète sénégalais ;
 Mamadou Sarr (2005-), footballeur franco-sénégalais, fils de Pape Sarr ;
 Mariama Sarr (1963-), femme politique sénégalaise ;
 Marie Sarr Mbodj (1935-), femme politique sénégalaise ;
 Mohamed Mbougar Sarr (1990-), romancier sénégalais ;
 Mohamed Sarr (1983-), footballeur sénégalais ;
 Naby Sarr (1993-), footballeur français ;
 Ndeye Astou Sarr (19?-), joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Ndeye Maty Sarr, taekwondoïste sénégalaise ;
 Ngnima Sarr (19?-), musicienne et poète sénégalaise, sœur de Felwine Sarr ;
 Ouleymata Sarr (1994-), footballeuse française ;
 Ousmane Sarr (1986-), footballeur sénégalais ;
 Ousmane Thiané Sar (1915-1953), un pionnier du scoutisme africain ;
 Pape Sarr (1977-), footballeur sénégalais ;
 Pape Matar Sarr (2002-), footballeur sénégalais ;
 Saly Sarr (2002-), athlète sénégalaise ;
 Théodore-Adrien Sarr (1936-), prélat catholique sénégalais, archevêque émérite de Dakar.

Toponyme 
 Keur Momar Sarr (ou Keur Momar Sar ou Kermomarsar) est une localité du nord-ouest du Sénégal.

Homonymie de patronyme
Patronyme sénégalais